

Дани сећања 

400-е п. н. е.